Вифората има више значења:

 Вифората (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Вифората (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији